

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Statham – comune nella Contea di Barrow, Stato della Georgia

Persone 
 Brian Statham – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Derek Statham – calciatore inglese, difensore
 Jason Statham – attore, artista marziale e produttore cinematografico britannico
 Jose Statham – tennista neozelandese
 Mikal Statham – tennista neozelandese